Lamberto, cardinal italien;
 Maravillas Lamberto (1922-1936), adolescente victime des nationalistes pendant la guerre d'Espagne;
 Josefina Lamberto (1929-2022), sœur de Maravillas, militante des droits humains espagnole.

Lamberto peut également être un prénom : 
 Lamberto Maggiorani (1909-1983), acteur italien;
 Lamberto Leoni (1953-), pilote automobile et directeur d'écurie;
 Lamberto Zannier (1954-), diplomate italien.

Variantes linguistiques 
 anglais : Lambert
 français : 
 allemand, néerlandais : 

Patronyme
Prénom italien